Altmühle ist der Ortsname von

 Altmühle (Bad Rodach), Einöde der Stadt Bad Rodach, Landkreis Coburg, Bayern
 Altmühle (Biessenhofen), Siedlungsteil von Altdorf (Biessenhofen), Gemeinde Biessenhofen, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Altmühle (Creglingen), Wohnplatz der Stadt Creglingen, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Altmühle (Herrieden), Wohnplatz der Stadt Herrieden, Landkreis Ansbach, Bayern
 Altmühle (Sandberg), Weiler der Gemeinde Sandberg, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Altmühle (Weidenberg), Einöde des Marktes Weidenberg, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Altmühle (Gemeinde Reichenthal), Ortsteil der Gemeinde Reichenthal, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich

Siehe auch:
 Alte Mühle
 Altmühl